Брейдс (Брейдс-Истейт; ) — посёлок и временный административный центр острова Монтсеррат с 1998 года. Расположен на севере острова. Население — приблизительно 1000 человек.

Временным административным центром деревня стала после извержения вулкана Суфриер-Хилс, которое 25 июня 1997 года уничтожило фактическую столицу острова город Плимут.

Примечания 

Населённые пункты Монтсеррата